Carranza ou Caranza peut faire référence à :

Patronyme Caranza 
 Amédée de Caranza (1843 - 1914), artiste français, émailleur sur céramique et sur verre, ayant œuvré pour la Faïenceries et émaux de Longwy, puis pour la faïencerie Vieillard de Bordeaux et ensuite pour Clément Massier à Vallauris.

Patronyme Carrenza 
 Adolfo Carranza (1857 - 1914), historien, diplomate, haut fonctionnaire et avocat argentin.
 Andrés Dorantes de Carranza (1500 - 1550), capitaine espagnol.
 Ángel Justiniano Carranza (1834 - 1899), médecin, avocat et historien argentin.
 Carlos Carranza (1929 - ), joueur de football international uruguayen.
 Eduardo Carranza (1913 - 1985), poète colombien.
 Jerónimo de Carranza ( ? - 1600), militaire espagnol.
 José Luis Carranza (1964 - ), footballeur péruvien connu sous le nom de Puma Carranza.
 Jovita Carranza, femme d'affaires et femme politique américaine.
 Luis Carranza (1966 - ), homme politique péruvien.
 Pedro Miguel Ruíz-Carranza (1932 - 1998), herpétologiste colombien.
 Ramón de Carranza ( ? - ? ), président du club de football espagnol Cadix CF.
 Trophée Ramón de Carranza, organisé pâr le club de football espagnol Cadix CF.
 Venustiano Carranza (1859 - 1920), Président du Mexique de 1915 à 1920. 
 Gouvernement Venustiano Carranza
 Estadio Venustiano Carranza, stade de football mexicain.
 Victor Carranza (1935 - 2013), homme d'affaires colombien.

Toponyme 
Carranza, autre forme de Karrantza, municipalité et un village dans la province de la Biscaye, située dans la Communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Homonymie de patronyme